Александр Альфонсович Куявский (1880—1968) — участник Белого движения на Юге России, командир Таганрогского пехотного полка, генерал-майор.

Биография 
Из мещан, уроженец Варшавской губернии.

Окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище, откуда выпущен был подпрапорщиком в 45-й пехотный Азовский полк. Произведён в подпоручики 16 апреля 1901 года.

С началом русско-японской войны, 21 ноября 1904 года был переведён в 88-й пехотный Петровский полк. За боевые отличия награждён двумя орденами, произведён в поручики (производство утверждено Высочайшим приказом от 2 июня 1905 года). По окончании войны 2 августа 1906 года переведён в 45-й пехотный Азовский полк. Произведён в штабс-капитаны 10 октября 1909 года.

В Первую мировую войну вступил в рядах 45-го пехотного Азовского полка. Произведён в капитаны 9 декабря 1914 года «за выслугу лет». За боевые отличия награждён всеми орденами до ордена Св. Владимира 4-й степени включительно и представлен к ордену Св. Георгия 4-й степени. Произведён в подполковники 10 октября 1915 года «за отличия в делах против неприятеля», в полковники — 26 ноября 1916 года. 26 апреля 1917 года назначен командиром 46-го пехотного Днепровского полка.

В 1918 году служил в гетманской армии: с 10 июля 1918 года был командиром 10-го полка, с 30 сентября — 8-го полка. Затем участвовал в Белом движении в составе ВСЮР и Русской армии, в 1920 году — командир Таганрогского пехотного полка, затем командир бригады 34-й пехотной дивизии. Награждён орденом Св. Николая Чудотворца. Галлиполиец.

Осенью 1925 года — в составе Алексеевского полка в Болгарии, генерал-майор. В эмиграции во Франции. Возглавлял группу РОВС в Коломбеле, состоял членом Алексеевского объединения. После нападения Германии на Советский Союз летом 1941 года прибыл в промышленный район местечка Лейна, где собралось значительное число офицеров из Франции и Бельгии. Был зачислен в Объединение русских воинских союзов под руководством генерала фон-Лампе и назначен начальником 8-го отдела (Лейна и окрестности). По окончании войны переехал в Ментону, состоял председателем Ментонского отделения Общества галлиполийцев.

Последние годы жизни провёл в Русском доме в Ментоне, где и скончался в 1968 году. Похоронен на местном кладбище. Его жена Мария Владимировна (1882—1977) похоронена там же. В память о генерале Куявском в Скорбященской часовне на русском кладбище сооружена иконка св. Александра Невского в металлическом окладе.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 5.03.1906)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 5.03.1906)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 31.03.1911)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (ВП 8.04.1914)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 6.03.1915)
 мечи и бант к ордену Святой Анны 3-й ст. (ВП 10.07.1915)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 16.05.1916)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 1.01.1917)
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Приказ Главнокомандующего № 3651, 16 сентября 1920)
 старшинство в чине подполковника с 18 мая 1913 года (ВП 13.05.1916)

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 288.

Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Полковники (Российская империя)
Галлиполийцы
Алексеевцы
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные в Ментоне
Участники Крымской эвакуации